

Geografia

Canada 
 Rougemont – comune nella regione di Montérégie (Québec)

Francia 
 Rougemont – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Rougemont – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Rougemont-le-Château – comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)

Stati Uniti d'America 
 Rougemont – località nelle contee di Durham e di Person (Carolina del Nord)

Svizzera 
 Rougemont – comune nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)

Persone 
 Denis de Rougemont – (1906-1985) – scrittore, filosofo e saggista svizzero
 Marc de Rougemont (1972) – rugbista francese